Kutaraja (Kutawaluya), een plaats in Indonesië
Kutaraja (Maleber), een plaats in Indonesië